Catholicon steht für Wörterbücher: 
 Catholicon (1286)
 Catholicon (Jehan Lagadeuc), Trilingue 1464
Siehe auch:
 Katholikon, Klosterbau